Дании́л Ю́рьевич Апа́льков (1 января 1992, Магнитогорск, Россия) — российский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Воспитанник магнитогорского «Металлурга», занятия хоккеем начал в 5 лет, первый тренер — Сергей Девятков. Трёхкратный чемпион России среди юношеских клубных команд (дважды в составе «Металлург»-92 и один раз в составе «Металлург»-91), дважды серебряный призёр этих соревнований; двукратный чемпион Открытого первенства сборных команд Федеральных округов, ещё дважды серебряный медалист этих соревнований; серебряный призёр Кубка Третьяка (в составе «Металлурга»-91).

В 2009—2011 годах выступал за молодёжный клуб «Металлурга» «Стальные лисы», в 2010—2011 годах капитан команды; обладатель Кубка Харламова 2010, серебряный медалист 2011; выиграл Кубок вызова МХЛ 2011. В сезоне 2010/2011 в 8 матчах выходил на лёд и за основную команду «Металлург».

Участник чемпионата мира среди юношей 2010. Капитан молодёжной сборной России на Subway Super Series 2011.

8 ноября 2011 года перешёл в ярославский «Локомотив», начавший 12 декабря выступления в ВХЛ.

23 декабря 2011 года вошёл в окончательный состав молодёжной сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира 2012.

23 декабря 2019 года «Локомотив» обменял Апалькова в «Динамо» (Москва). Нападающий сыграл только в 6-и матчах за новую команду, после чего получил серьезную травму, из-за которой пропустил оставшуюся часть сезона. В мае 2020 года в качестве свободного агента подписал однолетний контракт с «Сочи».

Статистика

Клубная

Международная

Достижения

Командные

Личные

Примечания

Ссылки 

 

Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Стальные лисы»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Локомотив ВХЛ»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Сочи»
Игроки ХК «Ермак»